Риос () — фамилия.

 Риос (Оренсе) — город и муниципалитет в Испании
Известные носители:
 Риос, Алексей Мануэлевич (род. 1988) — белорусский футболист
 Риос, Андрес (род. 1989) — аргентинский футболист, нападающий.
 Риос, Антонио (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Риос, Брэндон (род. 1986) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории.
 Риос, Гонсало (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Риос, Дарвин (род. 1991) — боливийский футболист.
 Риос, Луис — аргентинский биатлонист, участник трёх зимних Олимпийских игр.
 Риос, Марсело (род. 1975) — чилийский теннисист.
 Риос, Мартин (род. 1981) — швейцарский и испанский кёрлингист.
 Риос, Мелани (род. 1991) — колумбийская порноактриса.
 Риос, Ману (род. 1998) — испанский актёр, модель и певец.
 Риос, Хайме (род. 1953) — панамский боксёр.
 Риос, Хавьер (род. 1981) — испанский актёр.
 Риос, Хуан Антонио (1888—1946) — чилийский политик, президент Чили с 1942 по 1946 год.
 Риос, Эмили (род. 1989) — американская актриса.
Семейство Риос Монтт (Гватемала):
 Риос Монтт, Хосе Эфраин (род. 1926) — гватемальский военный и политик, президент Гватемалы в 1982—1983
 Риос Соса, Адольфо Омеро (1954—1984) — гватемальский военный и политик, сын Эфраина Риоса Монтта
 Риос, Сури (род. 1968) — гватемальская политическая деятельница, дочь Эфраина Риоса Монтта
 Риос Монтт, Марио Энрике (род. 1932) — гватемальский католический епископ, младший брат Эфраина Риоса Монтта

Двойная фамилия 
 Хинер де лос Риос, Франсиско (1839—1915) — испанский педагог, философ.